Réseau Atlas désigne :
 Réseau Atlas, un regroupement de forces spéciales européennes
 Réseau Atlas ou Atlas Network, anciennement Atlas Economic Research Foundation, organisme qui rassemble des groupes de pression et think tanks de droite et libertariens dans le monde
 Réseau Atlas (Seconde Guerre mondiale), un réseau de contre-espionnage mis en place par le Parti populaire français (PPF), parti collaborationniste français